Ryde (Australië), een voorstad van Sydney in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Ryde (LGA), een lokaal bestuurlijk gebied in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Ryde (Verenigd Koninkrijk), een civil parish op het Isle of Wight
In Denemarken:
Ryde (Midden-Jutland), plaats in de gemeente Holstebro
Ryde (parochie, Holstebro)
Ryde (Seeland), plaats in de gemeente Lolland
Ryde (parochie, Lolland)